Blauwe Grot (Capri), een bekende grot in het Italiaanse eiland Capri;
Blauwe Grot (Sicilië), een bekende grot in het Italiaanse eiland Sicilië.